Rhovanion – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, zwana także Dzikimi Krajami. Według koncepcji Tolkiena Rhovanion odpowiadał lasom wschodniej Europy i stepom dzisiejszej Rosji.

Położenie geograficzne 
Rhovanion znajdował się na wschód od Gór Mglistych, na zachód od Rhûn, na północ od Lorien, Emyn Muil i Dagorladu, i na południe od Ered Mithrin. Przez tę krainę przepływały rzeki: Anduina, Celduina i Carnen.

Centrum Rhovanionu porastał wielki las, najbardziej znany jako Mroczna Puszcza, przez który przepływały Rzeka Leśna oraz Zaklęta Rzeka. W północnej części lasu znajdowało się królestwo Elfów Leśnych, rządzonych w czasach fabuły Władcy Pierścieni przez króla Thranduila, w południowej części – Dol Guldur, twierdza Saurona.

Część zachodnią obejmowało zlewisko północnego biegu Anduiny, tworząc rozległy obszar, tzw. Dolinę Anduiny. Na zachód od Mrocznej Puszczy znajdowały się ziemie kontrolowane przez Beorningów. Niedaleko skraju lasu mieściła się siedziba Radagasta Burego – Rhosgobel.

Część wschodnia miała charakter stepowy. Leśna Rzeka wpadała do Długiego Jeziora, gdzie znajduje się miasto Esgaroth, zwane Miastem na Jeziorze. Na północ od jeziora leżała Samotna Góra, a u jej podnóży miasto Dale.

Na dalekiej północy były położone Żelazne Wzgórza, siedziby krasnoludów. Na wschód od nich, w Zwiędłych Wrzosowiskach, żyły smoki.

Do dziewiętnastego stulecia Trzeciej Ery na południowy wschód od Mrocznej Puszczy znajdowały się siedziby Nortów, sojuszników Gondoru, przodków Éothéodów.

Rhovanion w fabule 
Dzieje się tam większość akcji Hobbita, wydarzenia rozgrywające się w tej krainie są także przywoływane w Władcy Pierścieni. Poza tym w Rhovanionie toczą się wypadki z Niedokończonych opowieści i Historii Śródziemia.

Bibliografia 
 
 

Geografia i geologia Śródziemia

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Rhovanion
sv:Platser i Tolkiens värld#Rhovanion